Синхронизатор — устройство для синхронизации:
 Синхронизатор (фотография) — устройство, обеспечивающее одновременное срабатывание затвора фотоаппарата и вспышки студийного освещения.
 Синхронизатор (автомобиль) — устройство, необходимое для плавного, бесшумного и безударного переключения передач, путём уравнивания угловых скоростей вращающихся шестерён в коробке передач.
 Синхронизатор (авиация) — устройство, позволяющее вести огонь через область, ометаемую воздушным винтом без опасности его повреждения пулями или снарядами.
 Синхронизатор звука — устройство для синхронизации звука и изображения, записанных на раздельных носителях. Используются в кинематографе при монтаже.